Eulaios ist der Name von:

 einem antiken Fluss in der Landschaft Susiana in Persien, entspricht in etwa dem heutigen Karche (Fluss)
 einem Regenten für den ägyptischen König Ptolemaios VI. während dessen Unmündigkeit; siehe Eulaios (Makedone)